Die 212. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  212. Infanterie-Division (9. Königlich Sächsische)
  212. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  212ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  212. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern